Бечки споразум је име неколико уговора, савеза и конгреса одржаних и закључених у Бечу.

 Први бечки конгрес - конгрес из 1515. на коме је потврђен претходно уговорени брак између деце чешког краља Владислава и немачког краља Максимилијана;
 Бечки мир (1606)
 Бечки савез - савез из 1725. између Хабзбуршке монархије и Шпаније, усмерен против француске и Енглеске; 
 Бечки споразум - уговор из 1726. о савезу између Хабзбуршке монархије и Руске Империје;
 Бечки споразум - споразум из 1738. којим је окончан рат за пољско наслеђе; 
 Бечки споразум - споразум из 1809. којим су окончане француско-аустријске борбе у Рату пете коалиције; 
 Бечки конгрес - пан-европска конференција (1814—1815) на којој су дефинисане нове политичке границе држава Европе након Наполеоновог пораза;
 Бечки мир (1864)
 Бечки мир (1866)
 Бечка арбитража - један од две арбитраже којим су Немачка и Италија награђивале Мађарску спорним територијама:
 Прва бечка арбитража - Мађарска добила јужне делове Чехословачке са разменом становништава (2. новембар 1938) 
 Друга бечка арбитража - Мађарска добила северну Трансилванију од Румуније без размене становништва (30. август 1940)

Споразуми
Историја Беча